Viceversa es una locución latina que actualmente se escribe como si se tratara de una sola palabra, cuando en latín se escribía en dos: vice versa. El significado es ‘al contrario’ o ‘al revés’, y procede de las palabras latinas vice —forma en caso ablativo del sustantivo vicis, que significa ‘disposición’, ‘orden’— y versa —participio del verbo verto ‘girar’, ‘revertir’, ‘cambiar’—. Por el frecuente uso que hacemos de esta expresión, en español está adaptada.
Como nombre propio puede referirse a:

Música 
 Viceversa, grupo madrileño de rock.
 Viceversa, grupo barcelonés de techno.
 Viceversa, álbum del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Cine 
 Buenos Aires viceversa (1996), película argentina dirigida por Alejandro Agresti.

Cultura 
 Viceversa (revista), revista española.

Enlaces externos